Первая лига Таджикистана по футболу () — вторая по уровню и силе (после Высшей лиги) национальная футбольная лига в Таджикистане. Как и Высшая лига, проводится под эгидой Федерации футбола Таджикистана. По некоторым данным, основана в 1992 году, по другим — в 2004 году.

История 
Год основания Первой лиги Таджикистана доподлинно неизвестен. По некоторым данным (в частности, доступным в интернете), она была основана в 2004 году. А до этого в Таджикистане, кроме Высшей лиги, существовали региональные футбольные лиги, которые заменяли функцию Первой лиги.

По другим неподтверждённым данным, Первая лига Таджикистана была основана в 1992 году, как и во многих остальных странах постсоветского пространства. За это время турнир проводился в разных форматах и с различным количеством участников.

Участники сезона 2017 

В сезоне-2017 в Первой лиге Таджикистана участвовали 12 клубов из разных регионов страны.

Победители турнира 
Известны победители Первой лиги лишь 1994-1996 годов и начиная с сезона-2003.

Источники

Ссылки и источники 
 Информация и статистика футбольных лиг Таджикистана на сайте rsssf.com 
 Первая лига Таджикистана на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана - fft.tj 

Футбол в Таджикистане
Таджикистан